Seydou Traoré peut désigner :
 Seydou Traoré (?-1947), homme politique malien (alors Soudan français) ;
 Amadou Seydou Traoré (1929-2016), fils du précédent ;
 Seydou Traoré (1970-), footballeur burkinabè.